Der Kanton Orsay war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Palaiseau, im Département Essonne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Orsay, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 David Ros (PS).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Orsay
Aufgelöst 2015